trubadur
 Troubadour (album K’naana)
 Troubadour (album George’a Straita)
 Troubadour (album J.J. Cale’a)